Cesanese del Piglio DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita): voce di raccordo per i vini "Cesanese del Piglio"
Vini dell'attuale disciplinare
Cesanese del Piglio o Piglio
Cesanese del Piglio superiore o Piglio Superiore
Cesanese del Piglio superiore riserva o Piglio Superiore Riserva
Vini previsti nei disciplinari precedenti ed attualmente esclusi 
Cesanese del Piglio spumante
Cesanese del Piglio frizzante
Cesanese di Affile DOC Denominazione di origine controllata: voce di raccordo per i vini "Cesanese di Affile"
Vini dell'attuale disciplinare
Cesanese di Affile o Affile
Cesanese di Affile dolce o Affile dolce
Cesanese di Affile riserva o Affile riserva
Vini previsti nei disciplinari precedenti ed attualmente esclusi 
Cesanese di Affile secco o Affile secco
Cesanese di Affile amabile o Affile amabile
Cesanese di Affile frizzante naturale o Affile frizzante naturale
Cesanese di Affile spumante naturale o Affile spumante naturale
Cesanese di Olevano Romano DOC Denominazione di origine controllata: voce di raccordo per i vini "Cesanese di Olevano Romano"
Vini dell'attuale disciplinare
Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano
Cesanese di Olevano Romano amabile o Olevano Romano amabile
Cesanese di Olevano Romano dolce o Olevano Romano dolce
Cesanese di Olevano Romano dolce frizzante o Olevano Romano dolce frizzante
Cesanese di Olevano Romano superiore o Olevano Romano superiore
Cesanese di Olevano Romano riserva o Olevano Romano riserva
Vini previsti nei disciplinari precedenti ed attualmente esclusi
Cesanese di Olevano Romano frizzante o Olevano Romano frizzante
Cesanese di Olevano Romano spumante o Olevano Romano spumante